Пуньи (; ) — фамилия и топоним:

Топоним 
 Пуньи́ — коммуна в департаменте Ньевр, Франция.
 Пуньи́ — коммуна в департаменте Эн, Франция.

Фамилия 
 Пу́ньи, Чезаре (Цезарь Пуни; 1802—1870) — итальянский и российский композитор, дед Ж. Пуньи.
 Пуньи́, Жан (Иван Пуни; 1894—1956) — русско-французский художник-авангардист; внук предыдущего.

См. также